Туряница — русинская фамилия. Известные носители:

 Туряница, Михаил Ильич (1912—2001) — русский журналист в США, инициатор создания Карпато-русского общества.
 Туряница, Иван Иванович (1901—1955) — политический деятель, первый секретарь Закарпатского областного комитета КП(б) Украины.